Памплона — місто в Іспанії, столиця автономної області Наварра
 Памплона — місто в Колумбії (департамент Норте-де-Сантандер)